Geopotential steht für:

 Geopotential, Schwerepotential der Erde, siehe Schwerefeld #Geopotential

Siehe auch:
 Hauptdruckfläche #Druckflächen im Geopotential (Meteorologie)